Bah est un nom de famille peul, écrit également Ba. Voir aussi : Ba (nom de famille).

 Abdallah Bah (1975-), footballeur guinéen
 Hakim Bah (1987-), auteur guinéen,
 Hamat Bah, homme politique gambien,
Hadja Idrissa Bah, chroniqueuse et activiste guinéenne,
 Ibrahima Kaba Bah, enseignant retraité guinéen,
 Lionel Bah (1980-), footballeur ivoirien,
 Mahmoud Bah (1947-), homme politique guinéen,
 Mamadou Bah (1988-), footballeur guinéen,
 Mariam Bah (1976-), taekwondoïste ivoirienne,
 N’Diaye Bah, homme politique malien,
 Penda Bah (1998-), footballeuse gambienne,
 Samba Bah (1948-), homme politique gambien,
 Saran Bah (1995-), miss Guinée Canada 2014,
 Schumann Bah (1974-), footballeur guinéen,
 Thierno Bah (1982-), footballeur guinéen,
 Halimatou Bah (2003-), volleyeuse française.
Aliou Bah (1992-), opérateur économique béninois.
Patronyme peul
Patronyme gambien
Patronyme ivoirien